— манга Камомэ Сирахамы, публикующаяся в журнале Morning Two издательства Kodansha с 25 июля 2017 года. С 22 ноября 2019 года в этом же журнале издаётся её кулинарный спин-офф Tongari Boushi no Kitchen. Основная серия лицензирована в России издательством «Истари комикс». 5 апреля 2022 года было объявлено о том, что манга получит аниме-экранизацию.

Сюжет 
Действие происходит в мире, где наряду с обычными людьми живут волшебники, однако таинство магии считается священным и потому сокрыто от глаз обывателей. Простой народ думает, что магом можно стать только по рождению.

В удалённой деревушке в семье пряхи живёт двенадцатилетняя девочка по имени Коко, обожающая магию. В детстве она получила в подарок от неизвестного колдуна магический фолиант и кисть-перо с чернильницей и загорелась желанием стать волшебницей. Подсмотрев, как колдует заезжий маг Кифлий, она понимает, что магия вызывается особыми узорами, и пробует скопировать рисунки из фолианта кистью. Однако сработавшая магия превращает её дом вместе с матерью в камень. Спасший Коко Кифлий рассказывает ей, что маг, подаривший ей книгу, преступник. Чародей хочет найти его и потому предлагает Коко возможность стать его подмастерье в ателье колдовских колпаков. Та соглашается, и отныне должна научиться колдовать, поселившись в ателье вместе с другими подмастерьями Кифлия.

Персонажи 
 — двенадцатилетняя девочка, обожающая магию. Будучи дочерью пряхи, умеет обращаться с тканью. Наблюдательна, открыта и наивна. Способна быстро найти выход из сложной ситуации.

 — владелец ателье, учитель Коко и остальных. С ученицами обращается открыто и почти не строго, но беспощаден к врагам. Впрочем, не горит желанием поддаваться правилам колдовского мира и живёт обособленно от большинства магов.

 — подмастерье Кифлия, живёт в одной комнате с Коко. Серьёзно относится как к обучению, так и к жизни, происходит из семьи потомственных волшебников, из-за чего холодно встречает «простолюдинку» Коко. Впрочем, иногда даёт ей советы.

 — подмастерье Кифлия. Бойкая девочка, которая любит, когда её благодарят.

 — подмастерье Кифлия. Противоположность Теции: отстранённая, мрачная и саркастичная.

Издание 
Манга начала издаваться в журнале Morning Two лейбла Morning KC издательства Kodansha 25 июля 2016 года. Впоследствии мангу собрали в 9 танкобонов, первый был выпущен 23 января 2017 года. Со второго тома танкобоны выпускаются в обычной и бонусной версиях (с дополнительными материалами, такими, как короткая манга или карточная игра). Спин-офф манга  начала издаваться в том же журнале 22 ноября 2019 года, первый танкобон вышел одновременно с седьмым томом основной серии 22 мая 2020 года. Иллюстрирует спин-офф Хироми Сато.

Основная серия лицензирована на русском языке издательством «Истари Комикс», первый том поступил в продажу весной 2020 года, второй был готов в мае 2020 г, на июнь 2020 года рассылался по предзаказам.

Восприятие и критика 
К сентябрю 2018 года манга выпустилась общим тиражом свыше миллиона экземпляров.

В статье для Barnes & Noble Келли Чиу включила «Ателье колдовских колпаков» в список «10 манг, отлично подходящих под аниме студии Ghibli», отметив, что особенно она понравится фанатам фильма «Унесённые призраками».

В своём обзоре первых двух томов манги для Anime News Network Ребекка Силверман похвалила автора за грамотное построение мира манги и систему волшебства, а также многогранность персонажей (кроме главной героини, всё же привлекающей читателей умением креативно мыслить). Критик высоко оценила рисунок и то, что персонажей легко отличить друг от друга. Негативные эмоции у критика вызвал персонаж Агаты, невзлюбивший главную героиню только из-за происхождения, но тем не менее активно сотрудничающий с ней к концу второго тома.

Награды и номинации 
 2018 год — 6 место в категории манги, ориентированной на мужчин, в каталоге Kono Manga ga Sugoi!
 2018 год — 1 место в общей категории в каталоге манги, которую сотрудники книжных магазинов порекомендовали бы покупателям
 2018 год — номинация на Manga Taisho
 2018 год — номинация на 42 премию манги Коданся в общей категории
 2019 год — номинация в категории «Лучший комикс для молодых читателей» Международного фестиваля комиксов в Ангулеме
 2020 год — номинация на 44 премию манги Коданся в общей категории
 2020 год — премия Айснера в номинации «Лучшие переведённые работы (Азия)»
 2020 год — первый приз в категории «Лучшая манга» на сервисе Babelio (Франция)
 2020 год — Премия Харви в номинации «Лучшая манга»

Примечания

Ссылки 
Официальная страница манги на сайте издательства Kodansha

Аниме и манга о кулинарии